Ри́совая бума́га — многозначный термин. Может означать:
 Рисовая бумага — бумага для письма, сделанная из рисовой соломы.
 Рисовая бумага — тонкие галеты в виде листов бумаги, сделанные из рисовой муки.
 Японская бумага васи — часто ошибочно называется рисовой. На самом деле делается из «бумажного дерева».